El término Vólnoye puede referirse a:

Vólnoye (Adiguesia), localidad del raión de Koshejabl, en la república de Adiguesia.
 Vólnoye (Astracán), localidad del raión de Jarabali del óblast de Astracán
 Vólnoye (Uspénskoye, Krasnodar), localidad del raión de Uspenskoye del krai de Krasnodar.
 Vólnoye (Tuapsé, Krasnodar), localidad del raión de Tuapsé del krai de Krasnodar.
 Vólnoye (Omsk), localidad del raión de Poltavka del óblast de Omsk.

de:Wolnoje